Osoby o tym nazwisku:
 Pierre Jean Jouve – francuski pisarz, powieściopisarz, poeta i krytyk
 Richard Jouve – francuski biegacz narciarski

Inne:
 (77441) Jouve – planetoida z pasa głównego asteroid